Wilhelm – forma tedesca del nome proprio di persona Guglielmo
Carl Wilhelm – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico austriaco
Fernando Wilhelm – giocatore di calcio a 5 argentino